

Patronyme

Johanne Morasse (1957-) est une femme politique québécoise.
Louis-David Morasse (1973-) est un acteur québécois.

Typographie
La morasse est l'épreuve ultime servant à vérifier la composition d'un journal et portant la note « bon à tirer ».